Magra – fiume italiano
 Magra – comune algerino
 Magra – centro abitato australiano 
 Magra – centro abitato svedese 
 distretto di Magra – distretto della provincia di M'Sila, in Algeria
 Val di Magra – valle italiana
 Magra – in idrologia una delle condizioni della portata di un fiume